Morpho rhetenor () — бабочка из семейства Nymphalidae, подсемейства Морфиды. 

Первое описание вида Morpho rhetenor было дано Крамером в 1775 году, на тот момент бабочка получила название Papilio rhetenor.

Внешний вид 
Бабочка относится к крупным представителям рода: размах крыльев бабочки составляет 14—17 см. Верхняя поверхность крыльев самца ярко-синяя, и в зависимости от угла обзора меняется то на сине-зелёное, то на фиолетовое. Окраска нижней стороны крыльев коричневая, с различными оттенками, похожая на сухой лист. Самка значительно крупнее самца, вершина её крыльев менее вытянута. Окраска крыльев жёлто-охристая, с оранжевым оттенком, с тёмно-коричневым, порой почти чёрным рисунком по краю. Тело бабочки коричневого цвета, хотя на грудном сегменте встречаются красные пучки волосков.

Ареал 
Французская Гвиана, Бразилия, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Суринам.

Кормовое растение гусениц 
Кормовым растением гусениц является Macrolobium bifolium. Однако гусеницы могут жить на различных травах, включая Bambnus.

Подвиды 

 Morpho rhetenor rhetenor; (Cramer, 1775) Перу
 Morpho rhetenor eusebes (Fruhstorfer, 1907); Бразилия, Перу
 Morpho rhetenor cacica (Staudinger, 1876); Перу, Гайана
 Morpho rhetenor helena (Staudinger, 1890); Перу
 Morpho rhetenor columbianus (Krüger, 1925) Колумбия
 Morpho rhetenor augustinae (Le Cerf, 1925) Венесуэла
 Morpho rhetenor equatenor (Le Moult & Réal, 1962) Эквадор, Перу, Колумбия
 Morpho rhetenor subtusmurina (Le Moult & Réal, 1962) Бразилия, Колумбия

Примечания

Ссылки 
 Вutterflycorner.net: Morpho rhetenor (Blue Morpho)
 Morpho rhetenor (Cramer, 1775) 
 The NSG's DNA sequences database: Morpho rhetenor

Нимфалиды
Животные, описанные в 1775 году
Насекомые Южной Америки